W Polsce
 Małowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko
 Małowice – przysiółek wsi Mokra w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Małowice – gromada